Grønspætte har flere betydninger:
 Grønspætte er et dyr.
 Grønspætterne er et spejderkorps i Anders Ands univers.